Лас Флорес Уно има више значења:

 Лас Флорес Уно (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Флорес Уно, Дон Ерминио (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику